Budynek Domu Muz w Toruniu – dawny Dzielnicowy Dom Kultury Podgórz, obecnie filia Centrum Kultury Dwór Artusa w Toruniu.

Lokalizacja 
Budynek znajduje się w lewobrzeżnej części miasta, w dzielnicy Podgórz, przy ul. Poznańskiej 52. W sąsiedztwie położone są kościół św. św. Piotra i Pawła, dawny Ratusz Podgórza oraz stacja kolejowa Toruń Towarowy.

Historia 

Budynek powstał w latach 1953–1957 na potrzeby domu kultury dla lewobrzeżnych dzielnic Torunia. Wybudowano go w miejscu hotelu „Dom Polski”, który został zniszczony wskutek wybuchu pociągu z amunicją 23 stycznia 1945 roku.

Uroczyste otwarcie Dzielnicowego Domu Kultury miało miejsce 15 grudnia 1957 roku. Umieszczono w nim wtedy bibliotekę dzielnicową dla dzieci i dorosłych, a pozostałą jego część przeznaczono na działalność kulturalno-oświatową. Na początku lat 70. XX wieku w istniejącej sali widowiskowej DDK urządzono kino „Semafor”, które działało do początków lat 90. tegoż stulecia.
 
Obecnie w gmachu działa filia Dworu Artusa, filia Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Torunia.

Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr 2353).

Architektura 
Budynek powstał w stylu późnego socrealizmu. Jest dwuskrzydłowy, z głównym skrzydłem dwupiętrowym, położonym prostopadle do ul. Poznańskiej, do którego od strony wschodniej przylega równoległe do ulicy, piętrowe skrzydło. W obu skrzydłach pierwsze piętro jest oddzielone od parteru gzymsem, natomiast główna część budynku zyskała bogatsze opracowanie architektoniczne: naroża podkreślone są pilastrami, które dzielą również elewację zachodnią. W elewacji zachodniej ponadto w celu wypełnienia pustej płaszczyzny ściany w miejscu sali kinowej zastosowano prostokątne blendy. Dach nad niższą częścią jest dwu-, nad wyższą czterospadowy, w obu dachach umieszczono niewielkie lukarny.

Zobacz też 
 Kultura w Toruniu
 Teatry w Toruniu
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Zabytki nieruchome w Toruniu
Obiekty kulturalne w Toruniu
Toruń
Podgórz (Toruń)